Рехо́бот:

 Рехобот — город в Намибии.
 Рехобот — бантустан Юго-Западной Африки.

См. также 
 Реховот
 Рехобот-Бич